

Linguistique 
 Rae est la  de l'alphabet géorgien.

Sigle 
RAE est un sigle pouvant faire référence à :
 la Real Academia Española (l'académie de la langue espagnole) ;
 la compagnie aérienne européenne Régional ;
 Research Assessment Exercise ;
 Référence Acheminement d'Électricité. Identifiant d'un compteur électrique pour Enedis ;
 Royal Aircraft Establishment, un institut de recherche en aéronautique du Royaume-Uni ;
 RAe est une rame TEE suisse (chemins de fer) ;
 la Revue archéologique de l'Est.

Lieux 
 La commune de Rae est une municipalité rurale estonienne.
 Rae est un village estonien appartenant à la commune de Rae.

Personnes 
 Addison Rae (2000-), influenceuse, actrice et chanteuse américaine 
 Alex Rae (1969-), footballeur et entraîneur écossais
 Alexa Rae (1980-), actrice porno américaine
 Allen Rae (1932-2016), arbitre de basket-ball canadien
 Bob Rae (1948-), homme politique canadien
 Charlotte Rae (1926-2018), actrice américaine
 Corinne Bailey Rae (1979-), chanteuse de soul anglaise, ainsi que son album éponyme
 Dina Rae (1978-), chanteuse américaine
 Fiona Rae (1963-), artiste-peintre anglaise
 Gavin Rae (1977-), footballeur écossais
 Henrietta Rae (1859-1928), peintre anglaise
 Hugh C. Rae (1935-2014), écrivain britannique, auteur de thriller et de romance historique
 John Rae (1796–1872), économiste écossais
 John Rae (1845–1915), journaliste anglais
 Kim Jong-rae (1927-2001), manhwaga coréen
 Kim Rae-won (1981-), acteur sud-coréen
 Paul Rae (1968-), acteur américain
 Rae Allen (1926-2022), actrice américaine
 Rae Dawn Chong (1961-), actrice canadienne
  (1914-1999), diplomate canadien
 Shelley Rae (1976-), joueuse anglaise de rugby à XV
 Valarie Rae Miller (1974-), actrice américaine

Autres 
 Sun Rae, un personnage fictif issu de l'univers de la bande-dessinée Valérian, agent spatio-temporel.
 Norma Rae, un film américain de 1979
 RAe TEE II, un train automoteur suisse
 Rae Sremmurd, un duo de hip-hop

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais